Distributiv kan syfta på:

Distributiv (kasus) – ett kasus, vars huvudsakliga funktion är att ange fördelning
Distributivitet – en operator i abstrakt algebra